Teltow kan avse:

Teltow  – en stad i länet Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
Teltow (landskap) – landskap och högplatån i Tyskland.
Landkreis Teltow-Fläming – län i Brandenburg, Tyskland.